La Vysšaja Liga 1980-1981 è stata la 47ª edizione del massimo campionato sovietico di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata appannaggio del CSKA Mosca.

Prima fase

Seconda fase

Poule scudetto

Poule retrocessione

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 Чемпионат СССР по баскетболу на сайте slamdunk.ru
 Чемпионат СССР по баскетболу 1980/1981 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1980/1981 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов
 Калев (Таллин)-1980/1981 на сайте спортивных протоколов
 Спартак (Владивосток)-1980/1981 на сайте bkspartak-vlk.narod.ru

Pallacanestro nel 1980
Pallacanestro nel 1981
1980-1981